Marc Polmans e Serhij Stachovs'kyj erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Nuno Borges e Francisco Cabral hanno sconfitto Andrew Paulson e Adam Pavlásek con il punteggio di 6-4, 6-7(3-7), [10-5].

Teste di serie 

  Roman Jebavý /  Matwé Middelkoop (primo turno)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (quarti di finale)

  Nuno Borges /  Francisco Cabral (campioni) 
  Nicholas Monroe /  Fernando Romboli (semifinale)

Wildcard 

  Jonáš Forejtek /  Michael Vrbenský (primo turno, ritirati)

  Andrew Paulson /  Adam Pavlásek (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

I. ČLTK Prague Open 2022